Stati Uniti d'America
 New London – città della contea di Stanly, Carolina del Nord
 New London – città della contea di New London, Connecticut
 New London – città della contea di Henry, Iowa
 New London – città della contea di Kandiyohi, Minnesota
 New London – città della contea di Ralls, Missouri
 New London – comune della contea di Merrimack, New Hampshire
 New London – villaggio della contea di Huron, Ohio
 New London – township della contea di Chester, Pennsylvania
 New London – città della contea di Rusk, Texas
 New London – città del Wisconsin
 Contea di New London – contea del Connecticut